Diese Seite führt die Einwohnerentwicklung von Aich (Neuendettelsau) auf.

Einwohnerentwicklung 
  
Gemeinde Aich

Ort Aich

Einzelnachweise 

Einwohnerentwicklung nach Ort
Neuendettelsau